Ilario peut désigner :
Ilario Antoniazzi (né en 1948), archevêque de Tunis depuis le 21 février 2013
Ilario Di Buò (né en 1965), archer italien anciennement numéro un 
Ilario Carposio (1852–1921), artiste photographe qui possède un studio important à Fiume (Rijeka en Croatie)
Ilario Casolano (1588–1661), peintre italien de la période Baroque
Ugolino di Prete Ilario, peintre italien
Ilario Lanivi, homme politique italien impliqué dans la formation de plusieurs partis
Ilario Pegorari (1949–1982), skieur alpin